

Astronomia 
Gaudibert – cratere lunare

Persone 
Casimir Marie Gaudibert – astronomo francese
Eric Gaudibert – compositore svizzero
Pierre Gaudibert – critico d'arte e scrittore francese